Constantin Poenaru (1842-1912), général et homme politique roumain ;
 Gheorghe Poenaru (né en 1956), footballeur roumain ;
 Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004), historien et numismate roumain ;
 Petrache Poenaru (1799 - 1875), inventeur roumain du stylo-plume
 Petrache Poenaru, station du métro de Bucarest ;
 Sorin Poenaru (né en 1938), escrimeur roumain ;
 Valentin (Alexandre) Poénaru (né en 1932) ;
 Dorin N. Poenaru (né en 1936), physicien nucléaire roumain

Patronyme roumain